Arroyomolinos, község Spanyolországban, Madrid tartományban.
Arroyomolinos, község Spanyolországban, Extremadura autonóm közösségben, Cáceres tartományban.
Arroyomolinos de la Vera, község Spanyolországban, Extremadura autonóm közösségben, Cáceres tartományban.
Arroyomolinos de León, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Huelva tartományban.